Э́ктор Бе́хар Риве́ра (, 2 декабря 1935, Чосиса) — перуанский социолог и революционер, руководитель Армии национального освобождения, профессор и политический активист. Министр иностранных дел Перу (2021).

Биография 
Родился в смешанной испанско-индейской семье. Изучал право и литературу в Университете Сан-Маркоса, также окончил школу изящных искусств. Вступил в Коммунистическую партию Перу, где вскоре был избран в её ЦК. В 1958 году исключен из партии из-за несогласия идти на предвыборные компромиссы с местной олигархией.

Начал работу по объединению радикальных левых в единый фронт и в 1962 году вместе с Хуаном Пабло Чангом основал Армию национального освобождения. Совместно с Хавьером Эраудом отправляется на Кубу, где ведет переговоры с Че Геварой о возможности оказать помощь Уго Бланко. В декабре 1963 г., во время попытки отряда АНО проникнуть в страну гибнет Хавьер Эрауд. В апреле 1965 г. АНО, параллельно герильи Левого революционного движения Луиса де ла Пуэнте, начинает вооружённую борьбу в департаменте Аякучо. Однако в декабре того же года отряд попал в засаду и был уничтожен. Эктор Бехар лишь чудом остался в живых. Два месяца блуждает по сельве после чего добирается до Лимы. В 1966 г. схвачен и брошен в тюрьму.

29 июля 2021 года Бехар занял пост министра иностранных дел Перу в правительстве Гидо Бельидо. Однако уже 17 августа он был вынужден уйти в отставку из-за неоднозначных высказываний, допущенных им в ноябре 2020 года. Тогда Бехар позволил себе заявить о том, что ВМС Перу «несут ответственность за террористические акты», а также о том, что создание леворадикальной террористической организации «Сендеро Луминосо» «стало в значительной степени результатом работы ЦРУ и спецслужб». Это заявление вызвало резкую критику как со стороны командования ВМС, так и со стороны оппозиции, которой принадлежит большинство мест в Конгрессе, что заставило Бехара написать заявление об отставке.

Примечания

Ссылки 
 Héctor Béjar 
 Héctor Béjar: Optimismo y lucha 
 Apuntes sobre una experiencia guerrillera: I, II , III 

Социологи по алфавиту
Социологи Перу
Министры иностранных дел Перу
Революционеры Перу
Коммунисты Перу